Уричике има више значења:

 Уричике (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уричике (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уричике (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уричике (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику